Volnay ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Volnay (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Volnay (Sarthe) im Département Sarthe